Marynów – nieoficjalna kolonia wsi Trzebnice, w województwie dolnośląskim, w powiecie polkowickim, w gminie Chocianów
 Marynów – część wsi Nowosielce, w województwie podkarpackim, w powiecie przeworskim, w gminie Przeworsk
 Marynów – część wsi Bełk, w województwie śląskim, w powiecie rybnickim, w gminie Czerwionka-Leszczyny